Negrilla puede referirse a:
 El nombre común de la planta Agrostemma githago.
 El nombre común de la planta Sisymbrium officinale.
 El nombre común del hongo comestible Tricholoma terreum.
 La localidad española de Negrilla de Palencia, en la provincia de Salamanca.